Космічні знімки — збиральна назва даних, що отримуються за допомогою космічних апаратів (КА) у різних діапазонах електромагнітного спектру, що візуалізуються потім за визначеним алгоритмом.

Основні відомості 
Як правило, під поняттям космічні знімки у широких масах розуміють оброблені дані дистанційного зондування Землі, представлені у вигляді візуальних зображень, наприклад, Google Earth.

Початкова інформація космічних знімків є зареєстрованою певним видом сенсорів електромагнітне випромінювання. Таке випромінювання може мати як натуральний природний характер, так і відгук від штучного(антропогенного або іншого) походження. Наприклад, знімки Землі, т. зв. оптичного діапазону, є по суті звичайною фотографію (способи отримання якої, проте, можуть бути дуже складні). Такі знімки характеризуються тим, що реєструють відображення природного випромінювання Сонця від поверхні Землі(як у будь-якій фотографії ясним днем).

Знімки, що використовують відгук від штучного випромінювання, схожі на фотографію вночі при фотоспалаху, коли природного підсвічування немає і використовується світло, відбите від яскравого спалаху лампи. На відміну від любительської зйомки, КА можуть використати перевипромінювання(відображення) у діапазонах електро-магнітного спектру, що виходить за межі оптичного діапазону, видимого оком людини і чутливого для сенсорів (див: матриця (фото)) побутових камер. Наприклад, такими є радарні знімки, для яких хмарність атмосфери є прозорою. Такі знімки дають зображення поверхні Землі або інших космічних тіл «через хмарність».

На самому початку для отримання космічних знімків використовувався або класичний «фотографічний» спосіб — зйомка спеціальною фотокамерою на світлочутливу плівку, з подальшим поверненням капсули із плівкою з космосу на Землю, або зйомка телевізійною камерою з передачею телевізійного телесигналу на наземну приймаючу станцію.

На початок 2009 року переважає сканерний спосіб, коли поперечну розгортку (перпендикулярно маршруту руху КА) забезпечує скануючий (що коливається механічно або такий, що забезпечує електронну розгортку) механізм, передаючий ЕМВ на сенсор (приймальний пристрій) КА, а подовжню розгортку (уздовж маршруту руху КА) забезпечує саме переміщення КА.

Космічні знімки Землі і інших небесних тіл можуть використовуватися для найрізноманітнішої діяльності: оцінка міри дозрівання урожаю, оцінка забруднення поверхні певною речовиною, визначення меж поширеності якого-небудь об'єкту або явища, визначення наявності корисних копалини на заданій території, в цілях військової розвідки і багато що інше.

Див. також 
 Дослідження космосу
 Астрофотографія

Ресурси Інтернету 
 Космічні знімки хмарності в реальному часі 
 ru.php?id=22&table=news Безкоштовні космічні знімки Землі
 Космічні знімки 

Планетологія
Дистанційне зондування Землі
Фотографія